Таллык — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации. 

Образует муниципальное образование Таллыкское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прикубанского района
Муниципальные образования Прикубанского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии